|-
| 108701 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108702 - || || 21 de juliol, 2001 || San Marcello || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 108703 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108704 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108705 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108706 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108707 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108708 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108709 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108710 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108711 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108712 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108713 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108714 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108715 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108716 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108717 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108718 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108719 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108720 Kamikuroiwa || || 22 de juliol, 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 108721 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108722 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108723 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108724 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108725 - || || 18 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108726 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108727 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108728 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108729 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108730 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108731 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108732 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108733 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108734 - || || 23 de juliol, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108735 - || || 24 de juliol, 2001 || McDonald || J. G. Ries
|-
| 108736 - || || 24 de juliol, 2001 || Lake Tekapo || I. P. Griffin, N. Brady
|-
| 108737 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108738 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108739 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108740 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108741 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108742 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108743 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108744 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108745 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108746 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108747 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108748 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108749 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108750 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108751 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108752 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108753 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108754 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108755 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108756 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108757 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108758 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108759 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108760 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108761 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108762 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108763 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108764 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108765 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108766 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108767 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108768 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108769 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108770 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108771 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108772 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108773 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108774 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108775 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108776 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108777 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108778 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108779 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108780 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108781 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108782 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108783 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108784 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108785 - || || 26 de juliol, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108786 - || || 26 de juliol, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108787 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108788 - || || 24 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108789 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108790 - || || 28 de juliol, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108791 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108792 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108793 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108794 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108795 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108796 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108797 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108798 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108799 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108800 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
8